Poylu – centro abitato del distretto di Ağstafa, in Azerbaigian
 Poylu – centro abitato del distretto di Poylu, in Azerbaigian
 Poylu – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian